Crux – termin łaciński, oznaczający krzyż
 Krzyż Południa (łac. Crux) – gwiazdozbiór nieba południowego
 Crux – opowiadanie Jacka Dukaja
 CRUX – dystrybucja Linuksa